Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1985/86 zum 52. Mal ausgespielt.

Pokalsieger wurde vor 16.500 Zuschauern im Wiener Gerhard-Hanappi-Stadion der FK Austria Wien durch einen 6:4-Sieg in der Verlängerung im Finale gegen den Titelverteidiger SK Rapid Wien. Es war dies der 19. Cupsieg der Violetten. Die ersten beiden Runden wurden ohne Vereine der obersten beiden Leistungsstufe absolviert und regional ausgelost, die Zweitligisten nahmen ab der 3. Runde teil, die Erstligisten komplettierten das Feld in der 4. Runde.

1. Runde 

Spieltermine 2. – 4. August 1985

|}

Für folgende Vereine ist kein Erstrundenspiel bekannt, diese erhielten vermutlich ein Freilos für die erste Runde:
 SV Ried
 Union Garsten
 Admira Dornbirn
 LUV Graz
 SC Weiz

2. Runde 

Spieltermine 9. – 11. August 1985

|}

|}

3. Runde 
Teilnehmer: 28 Zweitrundensieger sowie 12 Zweitligisten

|}

4. Runde 
Teilnehmer: 20 Drittrundensieger sowie 12 Erstligisten

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1985/86 (abgerufen am 3. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1985/86 (abgerufen am 3. Oktober 2016)

1985
Fußballsaison 1985/86